Рогожел има више значења:

 Рогожел (Горж), насеље у округу Горж у Румунији
 Рогожел (Клуж), насеље у округу Клуж у Румунији